Вишнёвый Дол:

 Вишнёвый Дол — река в России, протекает в Республике Башкортостан
 Вишнёвый Дол — село, относящееся к Краснодонскому району Луганской области Украины.